Bruno Bontempelli (1948-2014), compositeur et écrivain français, frère de Guy Bontempelli.
 Guy Bontempelli (1940-2014), auteur-compositeur-interprète et acteur français
 Massimo Bontempelli (1878-1960), romancier, poète et auteur dramatique italien.
Patronyme italien